Kapitál jsou obecně prostředky, jež jsou namísto spotřeby využity k zvýšení budoucích výnosů.
 Kapitál – hlavní ekonomický pohled
 Kapitál (sociologie) – sociologický pohled

Kapitál také může znamenat:
 Kapitál (kniha) – kniha Karla Marxe

Jako součást názvu:
 Základní kapitál